Tríbulo puede referirse a:
 El nombre común de la planta '''''Tribulus terrestris.
 El arma designada como abrojo, parecido en su forma a la planta anterior.